Cangrejo, littéralement « crabe » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

Cangrejo : une île du delta de l'Orénoque ;
 Cangrejo : une localité de la paroisse civile d'Ucata de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Cinéma 
 Cangrejo : un film du réalisateur vénézuélien Román Chalbaud sorti en 1982 ;
 Cangrejo II : un film du réalisateur vénézuélien Román Chalbaud sorti en 1984 ;

Homonymie de toponyme